Jyrinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jyrinsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Jyrinsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar